Benčići (Buzet)
 Benčići (Žminj)